Molekulska formula -{C3H8S2}- se može odnositi na:

 1,2-Propanditiol
 1,3-Propanditiol
 2,4-Ditiapentan